Марк Дакс (; 27 декабря 1771, Тараскон-сюр-Арьеж — 3 июня 1837 Сомьер) — французский учёный. Один из первооткрывателей функциональной асимметрии полушарий мозга.

Наблюдая пациентов, страдающих афазией в результате повреждения головного мозга, установил зависимость между случаями афазии и тем, какая сторона мозга была повреждена (левая сторона). Публикация в 1836 году материалов проведённых наблюдений не вызвала научного интереса.

В 1863 году Гюстав Дакс, сын Марка Дакса, опубликовал работы своего отца.

Библиография

Ссылки 
 

Медики по алфавиту
Неврологи Франции
Медики XIX века